Шведы:
 
 Шведы — народ, говорящий на шведском языке, основное население Королевства Швеция.

Населённые пункты в Белоруссии 
 Шведы — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Шведы — деревня в Лиозненском районе Витебской области.
 Шведы — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Шведы — деревня в Слуцком районе Минской области.

См. также 
 Швед (значения)